Biathlon na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018 – jedna z dyscyplin rozgrywanych podczas igrzysk w dniach 10–23 lutego 2018 w Daegwallyeong-myeon, w Korei Południowej. Podczas igrzysk zawodnicy i zawodniczki rywalizowali w 11 konkurencjach: biegu indywidualnym, sprinterskim, pościgowym, masowym i sztafetowym kobiet i mężczyzn oraz biegu sztafet mieszanych.

Kwalifikacje 

Kwalifikację otrzymały reprezentacje, które w sezonie 2016/2017 zostały sklasyfikowane najwyżej w Pucharze Narodów. Punkty były zliczane na podstawie wyników trzech najlepszych zawodników w biegach indywidualnych, sprinterskich i sztafetach. Liczba uczestników w jednym narodowym komitecie olimpijskim była uzależniona od miejsca w klasyfikacji Pucharu Narodów. Dla krajów, które nie zajęły jednej z 22 czołowych pozycji w rankingu Pucharu Narodów za sezon 2016/2017 pozostało 6 tzw. dzikich kart – rozdysponowanych na podstawie tzw. punktów IBU. Kwalifikację otrzymało łącznie 230 zawodników (115 mężczyzn i kobiet).

Terminarz 
Oficjalny terminarz igrzysk.

Medaliści

Wyniki

Mężczyźni

Sprint

Bieg pościgowy

Bieg indywidualny

Bieg masowy

Sztafeta

Kobiety

Sprint

Bieg pościgowy

Bieg indywidualny

Bieg masowy

Sztafeta

Sztafeta mieszana

Klasyfikacja medalowa

Linki zewnętrzne

Przypisy 

 
Sezon 2017/2018 w biathlonie